Bocono peut désigner :

Toponymes

Boconó : chef-lieu de la municipalités de Boconó dans l'État de Trujillo ;
 Boconó : capitale de la paroisse civile de Boconó de la municipalité de Samuel Darío Maldonado dans l'État de Táchira ;
 Faille de Boconó : une faille géologique de la cordillère des Andes.

Subdivisions 
 Boconó : l'une des 20 municipalités de l'État de Trujillo ;
 Boconó : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Samuel Darío Maldonado dans l'État de Táchira ;
 Boconó : l'une des 12 paroisses civiles de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo ;

Homonymie de toponyme